Biernaski ist der Familienname folgender Personen:

 Ladislau Biernaski CM (1937–2012), brasilianischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von São José dos Pinhais
 Rafael Biernaski (* 1955), Weihbischof in Curitiba

Siehe auch:
 Biernatzki